«Похищенный» () — кинофильм. Экранизация одноимённого романа Роберта Льюиса Стивенсона, написанного в 1886 году.

Сюжет 
Молодой наследник родового поместья Дэвид Бэлфур обманным путём завлечён на корабль, отплывающий в Новый Свет. Таким способом его дядя надеется избавиться от конкурента в борьбе за наследство. Однако на корабле случайно оказывается один из лучших воинов Шотландии Алан Стюарт. Вместе они захватывают власть на корабле, после чего намереваются восстановить справедливость…

В ролях 
 Арманд Ассанте — Алан Брек Стюарт
 Брайан МакКарди — Дэвид Балфур
 Патрик Малахайд — Эбенезер
 Майкл Китчен — Уильям Рид
 Брайан Блессид — Юэн Макферсон
 Дэвид Келли — Ангус
 Брендан Глисон — Колин Рой "Рыжая Лиса" Кэмпбелл

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Иван Пассер
 Продюсер: Френсис Форд Коппола
 Сценаристы: Роберт Льюис Стивенсон (книга), Джон Голдсмит, Майкл Барлоу
 Композитор: Станислас Сиревич
 Оператор: Деннис Льюистон

Ссылки 
 

Фильмы Ивана Пассера
Приключенческие фильмы США
Экранизации произведений Роберта Льюиса Стивенсона
Фильмы на английском языке
Исторические фильмы о 1750-х годах
Фильмы США 1995 года